Björn Persson, född 1967, är en svensk deckarförfattare. Han har skrivit fyra kriminalromaner. Den fjärde och sista I serien om Stig Elofsson kom 2018 och heter Tiden läker alla sår.   

De övriga heter; Synden straffar sig själv (2016), Hålla tand för tunga (2015) och Som man sår får man skörda (2014) Alla fyra utgivna på Stockholmsbaserade förlaget Ultima Esperanza Books.

Sommaren 2022 gjorde han comeback med en bok inom västerngenren. Boken "Döda män talar inte" var för övrigt den första kioskvästern som utgivits på svenska sedan 2001.

I början av 2000-talet skrev han även några biografier om idrottsföreningar i Medelpad, bland annat Hassels IF - 70 år och en historik om Matfors IF

2015 tilldelades han LO Distriktet Mellersta Norrlands Kulturpris. 

2016 tilldelades han fackförbundet Pappers Kulturstipendium på 15 000 kronor samt stayetten Cellulosaarbetaren av Per-Nilsson Öst.
 
Under 2020 började förlaget Saga Egmont ge ut hans produktion som ljudböcker. 

Persson är även travtränare, uppfödare och kusk på amatörnivå verksam på Bergsåkers travbana utanför Sundsvall.  Han är mest känd i travsammanhang som ägare och uppfödare till nu pensionerade travhästen Parkin, född 2006, som tjänade 1,9 miljoner.

Källor 
 Travsport
 Travsport
 KB libris
 Bokus
 Adlibris
 Ultima Esperanza Books
 Dagens Arbete

Externa länkar

 Björn Perssons webbsida

Svenska kriminalförfattare
Svenska travtränare
Svenska travkuskar
Män
Födda 1967
Levande personer
Personer från Alnön
Författare från Sundsvall
Författare från Medelpad